Das Rhein-Main Masters 2010 war das dritte Event der Euro Players Tour Championship 2010/11. Das Snooker-Turnier wurde vom 22. bis 24. Oktober 2010 in der Walter-Köbel-Sporthalle im hessischen Rüsselsheim ausgetragen.

Sieger des Turniers wurde der Schotte Marcus Campbell, der somit seinen ersten Erfolg bei einem Main-Tour-Turnier errang. Er setzte sich im Finale gegen Liang Wenbo aus China mit 4:0 durch.

Mit Mark Williams und Thanawat Tirapongpaiboon konnten gleich zwei Spieler ein Maximum Break erzielen. Letzterer erzielte es in der Runde der Letzten 32 gegen Barry Hawkins und stellte mit 16 Jahren und 312 Tagen einen neuen Rekord als jüngster Spieler, dem je ein Maximum Break in einem Main-Tour-Turnier gelang, auf. Für Williams war es bereits das zweite Maximum seiner Karriere.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2010/11
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung im Landkreis Groß-Gerau
Sport (Rüsselsheim am Main)
Veranstaltung in Rüsselsheim am Main

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 3